Сі́вець () — польське прізвище. Слово siwiec утворене від прикметника siwy («сивий»), у польській мові ним також називають рослину глауціум або вид голубових Lopholaimus antarcticus.

Персоналії 
 Ришард Сівець (1909—1968) — польський бухгалтер, відомий самоспаленням під час вторгнення військ країн Варшавського договору до ЧСР у вересні 1968
 Марек Сівець ( 1955) — польський політик
 Наталя Сівець ( 1983) — польська модель
 Сівець Тетяна Миколаївна ( 1982) — білоруська поетеса, публіцистка, драматургиня, перекладачка